Кальдарола () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата.

Население составляет 1832 человека (2008 г.), плотность населения составляет 59 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 62020. Телефонный код — 0733.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.caldarola.mc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/